Заира — многозначное понятие. Возможные значения:

 «Заира» — трагедия Вольтера, на сюжет которой написан ряд опер (не менее девяти).
 «Заира» — опера Маркуша Португала (1803). 
 «Заира» — опера Винченцо Беллини (1829).
 «Заира» — опера Саверио Меркаданте (1831).
 Заира — персонаж романа Ч. Р. Мэтьюрина «Женщина» (1822).